

Cinema 
Oh My God (filme de 2009), documentário
Cong tian er jiang, conhecido em inglês como Oh My God

Música 
Oh My God (canção de Guns N' Roses)
Oh My God (canção de A Tribe Called Quest)
Oh My God (canção de Kaiser Chiefs)

Ver também 

Oh My Goddess!

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música